Чемпионат Азии по дзюдо 2011 года прошёл в Абу-Даби (ОАЭ) с 5 по 7 апреля.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Ссылки 
 Men’s Results
 Women’s Results

2011
дзюдо
дзюдо
дзюдо
2011 год в дзюдо
Апрель 2011 года
Международные спортивные соревнования в Абу-Даби
Дзюдо в ОАЭ